Beertje (voornaam)
 een (nacht)vlinder:
 bleek beertje
 felgeel beertje
 geel beertje
 geel grasbeertje
 glad beertje
 grasbeertje
 klein kokerbeertje
 klein muisbeertje
 muisbeertje
 naaldboombeertje
 plat beertje
 rondvleugelbeertje
 tijgerbeertje
 vaal kokerbeertje
 vierstipbeertje
 zwart beertje